Ниже приводится список самых кассовых фильмов Японии. В списке учитываются только кассовые сборы фильмов в кинотеатрах.

Список

См. также 
 Кинематограф Японии

Примечания 

Списки самых кассовых фильмов по странам
Списки:Кинематограф Японии